Jean-Pierre e Luc Dardenne – registi e sceneggiatori belgi, noti anche come fratelli Dardenne 
 Guy Dardenne – ex calciatore belga
 Dardenne Prairie – città degli Stati Uniti d'America nello stato del Missouri